Штрпце:

 Штрпце — город на юге историко-географического региона Косово, в Средской жупе.
 Штрпце — община в Косово, входит в Урошевацкий округ.